Max Immelmann (1890-1916) – niemiecki lotnik, as myśliwski
 immelmann – figura w akrobacji lotniczej
 immelmann – rodzaj inwersji w kolejkach górskich